Saku se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Saku (Estonia), comună (vald) în Județul Harju, Estonia

Localități
 Satul Saku (Saku), reședința comunei Saku (Estonia)
 Municipiul Saku, o localitate în Japonia, în prefectura Nagano,